Михаил Фёдорович Моисе́ев (1882—1955) — советский артист балета и балетмейстер. Заслуженный артист РСФСР (1948). Заслуженный артист Литовской ССР (1955). Лауреат Сталинской премии второй степени (1948). Член ВКП(б) с 1941 года.

Биография 
М. Ф. Моисеев родился 12 (24 января) 1882 года в Москве. В1892—1899 годах учился в МАХУ (у Н. П. Домашёва и В. Д. Тихомирова). В 1903—1910 годах в труппе Оперного театра С. И. Зимина. В 1910 году гастролировал в США с труппой А. П. Павловой. В советское время работал в театрах Воронежа, Одессы, Свердловска, Новосибирска, Еревана, Алма-Аты, Вильнюса. Был руководителем и педагогом балетных студий при театрах и хореографических школ. Среди его учеников Ю. П. Ковалёв, В. А. Кононович, С. Н. Сергеев, Г. И. Язвинский.

М. Ф. Моисеев умер 29 июня 1955 года в Москве.

Постановки 
  — «Коппелия» Л. Делиба (Воронеж)
  — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского (Воронеж)
  — «Красный мак» Р. М. Глиэра (ХАТОБ имени Н. В. Лысенко)
  — «Карманьола» В. А. Фемилиди (ОдАТОБ)
  — «Ференджи» Б. К. Яновского (ОдАТОБ)
  — «Анаит» А. Г. Тер-Гевондяна (АрмАТОБ имени А. А. Спендиарова)
  — «Доктор Айболит» И. В. Морозова (НГАТОБ)
  — «Аленький цветочек» К. А. Корчмарёва (НГАТОБ)
 14 января  — «Доктор Айболит» И. Морозова (КазГАТОБ имени Абая)
 2 октября 1950 — «Красный цветок» Р. Глиэра (КазГАТОБ имени Абая)
 3 декабря 1950 — «Камбар и Назым» В. В. Великанова (КазГАТОБ имени Абая)
 11 февраля 1951 — «Жизель» А. Адана (КазГАТОБ имени Абая)
 19 мая 1951 — «Спящая красавица» П. Чайковского (КазГАТОБ имени)
 «Корсар» А. Адана
 «Конёк-горбунок» Ц. Пуни
 «Раймонда» А. К. Глазунова

Награды и премии 
 Орден «Знак Почёта» (1954)
 Заслуженный артист РСФСР (1948)
 Заслуженный артист Литовской ССР (1955)
 Сталинская премия второй степени (1948) — за постановку балетного спектакля «Доктор Айболит» И. В. Морозова на сцене НГАТОБ (1947)

Примечания

Ссылки 
 ОЗП 

Оперный театр Зимина
Балетная труппа Анны Павловой
Балетмейстеры Воронежского театра оперы и балета
Балетмейстеры Одесского театра оперы и балета
Балетмейстеры Новосибирского театра оперы и балета
Балетмейстеры Казахского театра оперы и балета
Заслуженные артисты Литовской ССР
Члены КПСС